Абдиров — казахская и каракалпакская фамилия.

Известные носители 
 Абдиров, Нуркен Абдирович (1919—1942) — Герой Советского Союза.
 Абдиров, Нурлан Мажитович (род. 1961) — депутат мажилиса парламента Казахстана.
 Абдиров, Чаржой Абдирович (1933—1997) — узбекский учёный-микробиолог.